Villiersiellina är ett släkte av mångfotingar. Villiersiellina ingår i familjen Cryptodesmidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Banddubbelfotingar
Villiersiellina